

Personaggi
Akuma – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
Akuma – personaggio dell'anime La leggenda di Biancaneve

Altro
Akuma – gruppo musicale punk canadese
Akuma – wrestler messicano